Чемпионат Португалии по футболу 1982—1983 годов является 49-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 25-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 570 голов (в среднем 2,38 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1982/1983
Португалия
Португалия
1982 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1983 году